Costa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Achille Costa
 Emanuel Mendez da Costa
 Janira Martins Costa
 Luiz Alves Costa
 Luiz A. A. Costa
 Mauro Costa
 Oronzio Gabriele Costa
 Wilson José Eduardo Moreira da Costa